Столяров Прокопий Евграфович (1843, Вятская губерния — 1906, Чита) — общественный революционный деятель.

Биография 

Столяров Прокопий Евграфович родился в 1843 году в Вятской губернии Российской империи. Работал столяром.

Член Российской социал-демократической рабочей партии. За революционную деятельность сослан в Забайкалье. Продолжил свою революционную деятельность в Чите. Проводил подпольные собрания на своей квартире, которая являлась базой боевых рабочих дружин и оружейной мастерской. При обыске у Столярова полиция обнаружила 315 винтовок и много боеприпасов.

За активное участие в революционных событиях в Чите в период 1905—1906 годов был арестован и  года расстрелян у подножия Титовской сопки вместе с А. А. Костюшко-Валюжаничем, И. А. Вайнштейном и Э. В. Цупсманом.

Память 
Именем Столярова Прокопия Евграфовича названа одна из улиц в Центральном районе Читы.

В 1926 году на месте расстрела установлен памятник.

Примечания 

Революционеры России
Революционеры Забайкалья
Казнённые революционеры
Казнённые в Российской империи в XX веке
Расстрелянные в Российской империи